Йорген Перссон (; род. 10 сентября 1936, Хельсингборг) — шведский кинооператор.

Биография 
Окончил Кинематографическую школу при Шведском киноинституте. Снимал рекламные и короткометражные ленты. В 1965 начал сотрудничество с Бу Видербергом, с которым снял впоследствии несколько лент. В числе его постоянных партнеров — также режиссёры Билле Аугуст, Лив Улльманн.

Избранная фильмография 
 1966: Heja Roland! (Бу Видерберг)
 1967: Эльвира Мадиган/ Elvira Madigan (Бу Видерберг, номинация на премию БАФТА за операторскую работу)
 1969: Одален 31/ Adalen 31 (Бу Видерберг)
 1970: Шведская история любви/ En kärlekshistoria (Рой Андерссон)
 1971: Джо Хилл/ Joe Hill (Бу Видерберг)
 1973: Видения восьмерых/ Visions of Eight (эпизод «Десятиборье», Милош Форман)
 1974: Горстка любви/ En handfull kärlek (Вильгот Шёман)
 1981: Петух/ Tuppen (Лассе Халльстрём)
 1984: Секретный агент/ The Inside Man (Том Клегг)
 1984: Оке и его мир/ Åke och hans värld (Алан Эдвалл)
 1985: Моя собачья жизнь/ Mitt liv som hund (Лассе Халльстрём)
 1986: Змеиная тропа на скале/ Ormens väg på hälleberget (Бу Видерберг)
 1987: Пелле-завоеватель/ Pelle erobreren (Билле Аугуст)
 1989: Женщины на крыше/ Kvinnorna på taket (Карл-Густав Нюквист)
 1990: Блэкджек/ BlackJack (Колин Нютле)
 1992: Благие намерения/ Den goda viljan (Билле Аугуст)
 1992: Софи/ Sofie (Лив Ульман)
 1993: Дом духов/ The House of the Spirits (Билле Аугуст)
 1994: Цорн/ Zorn (Гуннар Хеллстрём, телевизионный)
 1996: Иерусалим/ Jerusalem (Билле Аугуст, номинация на премию Золотая лягушка на МКФ в Лодзи)
 1997: Смилла и её чувство снега/ Smilla’s Sense of Snow (Билле Аугуст)
 1998: Подкоп в Китай/ Digging to China (Тимоти Хаттон)
 1998: Отверженные/ Les misérables (Билле Аугуст)
 2000: Неверная/ Trolösa (Лив Ульман)
 2001: Песня для Мартина/ En sång för Martin (Билле Аугуст)
 2007: The Adventures of Young Indiana Jones: The Perils of Cupid (Билле Аугуст, Майк Ньюэлл)

Признание 
Премия Чаплина (1967). Премия Бодил (1987). Европейский оператор 1989 года и др. награды.

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров 

Лауреаты European Film Awards